El acrónimo ABC hace referencia a varios artículos:

Escritura
Alfabeto o abecedario.

Medios de comunicación 
 ABC (periódico), diario español fundado en 1903 por Torcuato Luca de Tena;
 ABC Color, diario paraguayo fundado en 1967;
 ABC de Monterrey, diario mexicano fundado en 1985;
 ABC de Michoacán, diario mexicano fundado en 2001;
 ABC de Zihuatanejo, diario mexicano fundado en 2001;
 ABC revista, revista argentina fundada en 2005;
 ABC de la semana, semanario venezolano de política y opinión;
 American Broadcasting Company (ABC), compañía estadounidense de radio y televisión fundada en 1943;
 Australian Broadcasting Corporation (ABC), compañía de radio y televisión gubernamental australiana fundada en 1932;
 Associated British Corporation (ABC), compañía de televisión británica fundada en la década de 1950;
 Associated Broadcasting Corporation (ABC) , uno de los nombres anteriores de TV5 Network, Inc., una empresa de televisión filipina
ABC 5, el antiguo nombre de TV5 (Filipinas), una red filipina en abierto
 ABC (Bolivia), canal boliviano de televisión.
 Abc Tv, Canal cristiano de Ecuador.

Música 
 Notación musical Abc, que usa caracteres ASCII para facilitar el procesamiento informático;
 ABC (banda), banda musical inglesa intérpretes de pop y new wave, formada en 1981;
 ABC (banda mexicana), formada en Santa Cruz del Astillero (El Arenal, Jalisco);
 ABC (canción), canción de los Jackson Five de los años 1970, uno de sus grandes éxitos;

Topónimos 
 ABC Paulista, región de la Gran São Paulo, en Brasil;
 Aeropuerto de Albacete, cuyo código IATA es ABC;
 Islas ABC, conjunto formado por Aruba, Bonaire y Curazao.

Informática
 ABC (Yet Another BitTorrent Client),  cliente BitTorrent basado en BitTornado;
 ABC (lenguaje de programación), desarrollado a principios de los años 1980;
 Atanasoff Berry Computer (ABC), primer computador electrónico y digital automático (1937-1942);

Política
 Pacto ABC, acuerdo firmado entre Argentina, Brasil y Chile el 15 de mayo de 1915;
 ABC (Cuba), partido político cubano fundado en 1931 para luchar contra Gerardo Machado;
 ABC (Japón), partido político japonés de tendencia derechista y formado en abril de 2010;

Además 
 Transportador ABC, un tipo de proteínas que transportan moléculas a través de la membrana celular;
 Modelo ABC del desarrollo floral;
 Modelo A-B-C, herramienta heurística usada en la «terapia racional emotiva conductual»;
 Activity Based Costing (ABC), uno de los varios modelos anglosajones de contabilidad de costes;
 ABC, cadena chilena de tiendas detallistas fundada en 1950, renombrada en 2008 como Abcdin producto de la fusión de ABC con la Distribuidora de Industrias Nacionales S.A. (DIN);
 Atalanta Bergamasca Calcio (ABC), club de fútbol de Italia;
 Incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo (Sonora, México).

Siglas